Walter Goodman (journaliste) (1927-2002), journaliste et auteur américain
 Walter Goodman (artiste) (1838-1912), peintre et illustrateur britannique
 Walter Goodman (cricket) (1872-1910), joueur de cricket

Voir aussi Goodman (homonymies)